Investigator steht für:

 den Namen von zehn britischen Schiffen, siehe HMS Investigator
 Investigator (Film), einen kanadischen Thriller aus dem Jahr 1985
 The Investigator, einen Film aus dem Jahr 2008